Csehország
 Bohuslavice, település a Jihlavai járásban
 Bohuslavice, település a Náchodi járásban
 Bohuslavice, település az Opavai járásban
 Bohuslavice, település a Prostějovi járásban
 Bohuslavice, település a Šumperki járásban
 Bohuslavice nad Vláří, település a Zlíni járásban
 Bohuslavice u Zlína, település a Zlíni járásban
 Bohuslavice, Kyjov településrésze a Hodoníni járásban
 Bohuslavice, Trutnov településrésze a Trutnovi járásban
 Szlovákia
 Bogoszló (1899-ig Boguszlavicz, szlovákul Trenčianske Bohuslavice), község a Trencséni kerület Vágújhelyi járásában